(1850-1908), pharmacien et chimiste russe.
 Peter von Poehl (1972-), est un auteur-compositeur-interprète suédois. 
Patronyme germanique